Peter Andreas Hansen (1795–1874), Deens-Duits astronoom
Peter Hansen (schilder) (1868–1928), Deens schilder
Peter Hansen (Waffen-SS) (1896) , militair
Peter Hansen (pianist) (1917-2007), Nederlands pianist
Peter Hansen (acteur) (1921-2017), Amerikaans acteur
Peter Hansen (roeier) (1921), Deens roeier op de Olympische Zomerspelen 1952
Peter Hansen (politicus), Amerikaans politicus uit New Hampshire